Auricula, het Latijnse verkleinwoord van auris 'oor', kan slaan op :

 de oorschelp
 een oortje (in de plantenanatomie)
 Auricula (slak), een slakkengeslacht
 deel van de naam van talrijke plant-, dier- en andere soortnamen